Undulace může být :

 undulace (fyzika) – synonymum pro vlnění nebo vlny
 undulace (geologie) – zvrásnění zemské kůry vzniklé velkým tlakem při horotvorných procesech
 undulace (medicína) – vlnění při vyšetření břicha